B85 peut faire référence à :
 Bundesstraße 85, une route fédérale allemande reliant Berga à Passau ;
 Pédiculose corporelle, la pédiculose du cuir chevelu et la phtiriase, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres